Hiram (Geórgia)
Hiram (Ohio)
Hirão

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos